Лев Я́ковлевич Лурье́ (род. 19 апреля 1950, Ленинград) — российский историк, петербургский краевед, писатель, журналист. Кандидат исторических наук. Основатель Санкт-Петербургской классической гимназии, где преподаёт историю. Четырежды побеждал в конкурсе петербургских журналистов «Золотое перо», лауреат «Анциферовской премии».

Биография 
Сын историка литературы Якова Соломоновича Лурье (1921—1996) и основателя первой кардиологической реанимации в СССР, профессора Ирины Ефимовны Ганелиной (1921—2010), внук филолога Соломона Яковлевича Лурье (1891—1964). Как сам рассказал в одной из телепередач, правнук петербургского купца I Гильдии, которому принадлежала сеть кинотеатров в дореволюционном Санкт-Петербурге, в частности — кинотеатр «Саламандра», в советские годы переименованный в «Искру». Бабушка Льва Лурье — Лидия Соломоновна была лишенкой.

В 1967 году окончил физико-математическую школу № 30.

В 1973 году окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (исключен на год с дневного отделения за черновик политической листовки, работал фрезеровщиком на заводе). Работал экскурсоводом и научным сотрудником в Музее истории города. Куратор выставок «Петербург времени Ломоносова» и «Старая Петербургская сторона».

В 1987 году в ЛГУ защитил диссертацию на степень кандидата исторических наук о факторах лидерства в русском освободительном движении.

В 1989 году с группой друзей основал Санкт-Петербургскую классическую гимназию (школу № 610). Был её завучем, работает в ней учителем истории.

В 1991—1993 годах — профессор русской истории в американских колледжах.

С 1995 года — пишущий журналист (статьи были напечатаны в журналах и газетах: «Сеанс», «Пчела», «Pulse», «Карьера-Капитал», «Коммерсантъ», «Календарь», «Огонёк», «Деловой Петербург»), автор множества статей по истории.

С 2000 года — ведущий программы на радио «Эхо Петербурга», с 2014 года — автор исторических передач на радио «НеваFM». В 2001 — лауреат конкурса «Золотое перо» за лучшую работу на радио и телевидении.

С 2002 года Лев Лурье — основатель и редактор журнала «Квартальный надзиратель» (Издательский Дом «Собака.ru»).

В 2005 году награждён Анциферовской премией за работы по истории Петербурга.

В 2009 — обладатель гран-при «Журналист года» конкурса «Золотое перо».

С 2004 (по другим данным — с 2006) по 2009 год директор дирекции документального вещания «Пятого канала» — автор и ведущий телепроектов.

С 2011 года — основатель «Дома культуры Льва Лурье».

Семья 
Женат, имеет двоих детей: сына Даниэля и дочь Софью.

Творчество

Публикации 

 Лурье Л. Панорама левого Петербурга // Пчела. 1996. № 7. Ноябрь.
 Лурье Л. Этнография левых // Пчела. 1996. № 7. Ноябрь.
 Лурье Л. Как Невский проспект победил Площадь Пролетарской Диктатуры // Звезда. 1998. № 8. С.210—213.
 Лурье Л. Запесоцкий как воплощение русской интеллигенции // Санкт-Петербургские ведомости. 2007. 15 ноября.

Книги 
 Грибанов В. И., Лурье Л. Я. Аптекарский остров. Л.: Лениздат, 1988. — 174 с., илл. (Серия: «Туристу о Ленинграде») — ISBN 5-289-00119-0
 Лурье Л. Я. Язвы Петербурга : Сборник газетного фольклора конца XIX-начала XX вв. / Сост. Л. Я. Лурье. Л., 1990.
 Кобак А., Лурье Л. Дом Мурузи. Биография одного дома. Л.: Тов-ство «Свеча», 1990. — 32 с. (Серия «Петербург весь на ладони»)
 Губин Д., Лурье Л., Порошин И. Реальный Петербург. СПб.: Лимбус-Пресс, 1999. — 288 с. — ISBN 5-8370-0226-X
 Лурье Л., Набокова О., Тарнавская Ю. Петербург. Путеводитель. М.: Афиша, 2006. — 352 с. (Серия «Путеводители „Афиши“») — ISBN 5-91151-009-X
 Лурье Л., Маляровая И. 1956 год. Середина века. СПб.: Нева, 2007. — 704 с. — ISBN 978-5-7654-4961-5
 Ковалова А., Лурье Л. Довлатов. СПб.: Амфора, 2009. — 441 с. (Серия «Главные герои») — ISBN 978-5-367-00943-9
 Лурье Л. 22 смерти, 63 версии. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 288 с. (Серия «Окно в историю») — ISBN 978-5-9775-0549-9
 Лурье Л. Питерщики. Русский капитализм. Первая попытка. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 288 с. Серия «Окно в историю») — ISBN 978-5-9775-0662-5
 Лурье Л., Маляров Л. Ленинградский фронт. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 272 с. Серия «Окно в историю») — ISBN 978-5-9775-0749-3
 Лурье Л. Хищницы. СПб.: BHV, 2012 г. — 272 с. Серия «Окно в историю») — ISBN 978-5-9775-0750-9
 Лурье Л. Без Москвы. СПб.: BHV, 2014 г — 416 с. Серия «Окно в историю») — ISBN 978-5-9775-0752-3

Работа на телевидении 
 «История одного события» (РТР, сценарист)
 «Булат и злато» (ТВЦ, ведущий)
 «Парадоксы истории» (телеканал «Культура», ведущий)
 «Преступление в стиле Модерн» (НТВ, сценарист, ведущий)
 «Культурный слой» («Пятый канал», автор проекта, сценарист, ведущий)
 «Живая история» («Пятый канал», автор проекта, сценарист, ведущий)
 «Игра ума» («Пятый канал», автор, ведущий)
 «Ленинградские истории» («Пятый канал», автор проекта, ведущий)
 «После смерти» («Пятый канал», автор проекта, один из ведущих)
 Участвовал в записи уроков истории для 10, 11 классов для телеканала «Школьник ТВ»

Примечания

Ссылки 

 «Диалог с городом» : дискуссия с губернатором В. Матвиенко о проблемах застройки Санкт-Петербурга. — Эхо Москвы : радиостанция. — 2008. — 8 июля.
 Лев Лурье: «История — принципиально неточная наука» : [интервью]. — Невское время. — 1999. — 23 апреля. — № 74 (1955).
 Лев Лурье на сайте «Личности Петербурга».
 Лев Лурье на сайте клуба «Контекст».
 Лурье, Лев Яковлевич в электронном архиве Центра Андрея Белого
 Юбилейный сайт к 70-летию Льва Лурье
  — Еще не Познер : канал.

Историки России
Телеведущие России
Телеведущие НТВ
Телеведущие Пятого канала (Россия)
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Краеведы Санкт-Петербурга
Журналисты Санкт-Петербурга
Выпускники экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Русские писатели XX века
Писатели по алфавиту
Писатели России XX века
Музейные работники СССР
Лауреаты Анциферовской премии
Кандидаты исторических наук
Преподаватели Санкт-Петербургской классической гимназии № 610